Pszczółki peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Pszczółki, une gmina de la voïvodie de Poméranie
 Pszczółki, un village de la voïvodie de Poméranie, chef-lieu de cette gmina
 Pszczółki, un village de la voïvodie de Łódź
 Pszczółki, un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie